Дерек Олдбери, также известный как Део (; 1924 — 1994) — британский шашист, трехкратный чемпион мира по шашкам (чекерсу) (1976, 1979, 1991 (3-move)). Автор 6-томной «Полной энциклопедии шашек» ().

Биография 
Родился в 1924 году в графстве Девоншир, Англия. Имел врожденную параплегию. 7 раз принимал участие в поединках на звание чемпиона мира по шашкам.

Умер в июле 1994 года.

Результаты чемпионских поединков

Примечания

Ссылки 
 Derek Oldbury: A Great Checkers Player despite All Odds  

Родившиеся в Девоне
Шашисты Великобритании
Чемпионы мира по шашкам